Looc (Occidental Mindoro), een gemeente in de Filipijnse provincie Occidental Mindoro;
 Looc (Romblon), een gemeente in de Filipijnse provincie Romblon.